Molin kan syfta på:

 Molins fontän – fontän av Johan Peter Molin i Kungsträdgården i Stockholm
 Villa Molin – privatvilla vid Elfviksvägen på Lidingö
 Ruisseau Molin – vattendrag i Kanada
 Lac Molin – flera sjöar i Kanada

Personer med efternamnet Molin eller Mohlin
 Adolf Molin (1874–1940), skräddare och politiker
 Adrian Molin (1880–1942), sociolog och politiker
 Anna Molin (1894–1995), filolog, filosofie doktor
 Annika Molin Hellgren (född 1963), diplomat
 Arne Mohlin, flera personer
 Arne Mohlin (militär) (1909–1992), general
 Arne Mohlin (direktör) (1921–1997), ingenjör och industriman
 Arthur Molin (1866–1954), ämbetsman
 Astrid Mohlin (aktiv 1934–1935), friidrottare, mångkampare

 Birgitta Molin (född 1938), skådespelare
 Björn Molin (född 1932), statsvetare, politiker (folkpartist) och landshövding
 Björn Molin (kommunalråd) (född 1942), företagare och politiker, moderat, senare fristående
 Brita Molin (1919–2008), bildkonstnär

 Carl Molin (1875–1948), folkskollärare och politiker, liberal, senare socialdemokrat
 Carl Molin (sjukgymnast) (1869–1934), läkare och sjukgymnast
 Conny Molin (1885–1943), operasångare, baryton

 Einar Molin (1907–1983), skådespelare, kompositör och sångtextförfattare
 Elin Mohlin (född 1991), längdåkare
 Elin Molin (1855–1948), konstnär
 Emil Molin (1882–1958), lantbrukare och politiker, liberal 
 Emil Molin (ishockeyspelare)
 Emma Molin, skådespelare
 Emma Molin (konstnär)
 Erik Molin, flera personer
 Emil Molin (ishockeyspelare)
 Erik Molin (jurist)
 Erik Molin (radikalpietist)
 Erik Molin (skådespelare)
 Folke Molin, svensk arkitekt

 Gunnar Molin (1883–1972), svensk ingenjör
 Gösta Gideon Molin, svensk lärare, författare, översättare och personhistoriker

 Harald Molin, svensk ingenjör
 Henrik P. Molin, svensk författare
 Hjalmar Molin

 Jacob Mohlin
 Johan Molin
 Johan Jacob Molin
 Johan Peter Molin (1814–1873), svensk skulptör
 Julia Molin, svensk fotbollsspelare

 Karl Molin,  svensk historiker och professor
 Kurt Molin (1891–1956), svensk fysiker

 Lars Molin, flera personer
 Lars Mohlin, svensk journalist
 Lars Molin (författare), svensk författare, dramatiker och regissör
 Lars Molin (ishockeyspelare), svensk  ishockeyspelare
 Lars Molin, förbrytare, känd som Lasse-Maja
 Lars-Henrik Friis Molin (född 1963), företagare
 Laurentius Molin, svensk kyrkoman och riksdagsman
 Lennart Molin, flera personer
 Lennart Molin (militär), svensk överste
 Lennart Molin (teolog), svensk pastor, etiker och teologie doktor
 Linda Molin, svensk skådespelare

 Martin Molin (född 1983), musiker

 Ove Molin, svensk  ishockeyspelare

 Pelle Molin, svensk författare och konstnär
 Per Mohlin (född 1936), militär
 Per-Erik Mohlin
 Peter Molin, svensk militär (överste) och länsråd

 Rachel Mohlin (född 1973), skådespelare och imitatör
 Ragnar Molin (1921–1985), stadsarkitekt 
 Rudolf Molin (1890–1960), kooperatör
 Rune Molin (1931–2011), fackföreningsman  och statsråd, socialdemokrat

 Sam Mohlin  (1911–1982), lärare ocha författare
 Sigbrit Molin (1923–2003), skådespelare
 Sixten Mohlin (född 1996), fotbollsmålvakt
 Stig Mohlin (1904–1983), tidningsredaktör

 Ulla Molin, svensk trädgårdsarkitekt och journalist
 Ulla Molin (konstnär)

 Verner Molin, svensk konstnär

Se även
Moline – stad i Rock Island County, Illinois, USA

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn